Фильс () — город в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. . Официальный код — 7 08 33.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гюнтер Келлер (местный блок) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.
 Местный блок: 13 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля